De Primeira Liga 2001–2002 was het 68ste seizoen van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het ging van start op 11 augustus 2001 en eindigde op 5 mei 2002. Nieuwkomers waren CD Santa Clara, Varzim SC en Vitória Setúbal. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (2000/01) vanuit de Segunda Liga naar de hoogste divisie gepromoveerd. Sporting CP won de 18de landstitel uit de clubgeschiedenis.

Eindstand

Zie ook
Segunda Liga 2001/02

Portugal
2002